Бурк-ан-Брес — многозначный термин.

 Бурк-ан-Брес — город на востоке Франции, префектура департамента Эн.
 Бурк-ан-Брес — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Рона-Альпы. Департамент округа — Эн.
 «Бурк-ан-Брес» — одно из употребляемых названий регбийного клуба «Юньон Спортив Брессан».